

Населені пункти та їхні частини
 Нездув — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Нездув — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства

 Нездув — частина міста Ополе-Любельське в Опольському повіті Люблінського воєводства

Примітки